Andy Roberts peut désigner :

  (1946-), musicien britannique.
  (1951-), joueur de cricket antiguais.
  (1974-), footballeur anglais.